Мескититлан има више значења:

 Мескититлан (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мескититлан (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мескититлан (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику